Greenwood County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Greenwood County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Greenwood County (Kansas) – okres státu Kansas